Hochhaus steht für:
 einen Bautyp, siehe Hochhaus

Hochhaus ist der Name folgender Orte:
 Hochhaus (Edling), Ortsteil der Gemeinde Edling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hochhaus (Erharting), Ortsteil der Gemeinde Erharting, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Hochhaus (Kastl), Ortsteil des Marktes Kastl, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Hochhaus (Ortenburg), Ortsteil des Marktes Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern
 Hochhaus (Rechtmehring), Ortsteil der Gemeinde Rechtmehring, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Hochhaus (Ruhstorf an der Rott), Ortsteil des Marktes Ruhstorf an der Rott, Landkreis Passau, Bayern
 Hochhaus (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern
 Hochhaus (Weyarn), Ortsteil der Gemeinde Weyarn, Landkreis Miesbach, Bayern
 Hochhaus (Gemeinde Pfarrkirchen), Ortschaft der Gemeinde Pfarrkirchen im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Hochhaus steht für Bauwerke:
 Schloss Hochhaus, Oberösterreich

Hochhaus ist der Familienname folgender Personen:
 Gustav Hochhaus, deutscher Architekt, erbaute 1929 die Bärensiedlung in Berlin
 Markus Hochhaus (* 1968), deutscher Handballspieler

Siehe auch:

 Hohes Haus
 Hochhausen